António Carvalho est un nom porté par :

 António Carvalho da Silva Porto (1850-1893), artiste-peintre portugais ;
 António Carvalho (1960-), de son nom complet António José Pereira de Carvalho, footballeur portugais ;
 António Carvalho (1989-), de son nom complet António Ferreira Carvalho, cycliste portugais ;
  (1979-), pratiquant de MMA canadien.